Euroformula Open Sezon 2014  – trzynasty sezon od utworzenia Euroformula Open Championship, a trzeci od ich reaktywowania w 2012 roku. Rozpoczął się 3 maja na niemieckim torze Nürburgring, a zakończył 2 listopada na Catalunyi. Tytuł w klasyfikacji kierowców zdobył Tajlandczyk Sandy Stuvik, a wśród zespołów – włoska ekipa RP Motorsport.

Lista startowa

Kalendarz wyścigów 
Kalendarz na sezon 2014 został zatwierdzony 4 grudnia 2013 roku. W porównaniu do poprzedniego sezonu w kalendarzu znalazła się jedna nowa runda na Hungaroringu. Euroformula Open Championship towarzyszyła serii International GT Open.

Klasyfikacja kierowców

Hiszpańska Formuła 3

Puchar Mistrzowski

Hiszpańska Formuła 3

Klasyfikacja zespołów

Hiszpańska Formuła 3

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Sezony Euroformula Open Championship
2014 w sportach motorowych
2014 w Europie